Составы команд-участниц Кубка Короля Фахда 1992 представлены ниже. В состав могло входить до 21 игрока. Возраст игроков приведён по состоянию на 15 октября 1992 года — день старта турнира.







1992
1992 год в футболе
Кубок конфедераций